De Vogel (natuurgebied), een natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen
 Erik de Vogel, een Nederlands acteur
 De vogel (gedicht), een gedicht van Martinus Nijhoff
 De vogel (album), een studioalbum van Tim Visterin
 De vogel (single), een single van bovenstaand album